USS Cheyenne ha sido el nombre recibido por seis buques de la Armada estadounidense en honor a la ciudad de Cheyenne (Wyoming), más uno que nunca se concluyó.

 El  fue un remolcador utilizado entre julio y agosto de 1898.
 El  fue originalmente el monitor Wyoming, renombrado en 1909, para dejar libre el nombre Wyoming para el acorazado (BB-32).
 El  fue un crucero ligero renombrado Vicksburg un año después de ser botado en 1942.
 El  cuya construcción fue cancelada el 12 de agosto de 1945.
 El USNS Cheyenne fue botado el 26 de junio de 1945, y fue dado de baja el 15 de junio de 1973. 
 El  es un submarino nuclear de ataque de clase Los Angeles, dado de alta en 1996 actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos